Notgrundet är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 26 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 160 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Lemland,  km nordväst om Notgrundet.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet